Quilles peut désigner :
 Jeu de Quilles au Maillet ou Quilles de six
 Quilles de huit
 Quilles de neuf
 Quilles Saint-Gall
 Bowling appelé aussi jeu de quilles
 Quilles classic ou Ninepin Bowling Classic
 Mölkky
 Quilles finlandaises
 Quilles boulonnaises

Toponymes
Lac de Port aux Quilles, un plan d'eau de Saint-Siméon, MRC de Charlevoix-Est, dans la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
Port aux Quilles, un village de Saint-Siméon, MRC de Charlevoix-Est, dans la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
Rivière du Port aux Quilles, un affluent du fleuve Saint-Laurent, coulant dans Saint-Siméon, MRC de Charlevoix-Est, dans la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.

Voir aussi